Tauno est un prénom masculin estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
Tauno Hannikainen (1896-1968), violoncelliste et chef d'orchestre finlandais
 (né en 1927), skieur olympique finlandais
Tauno Honkasalo (1912-1975), géodésiste finlandais
 (1893-1934), gymnaste olympique finlandais
Tauno Käyhkö (né en 1950), sauteur à ski finlandais
Tauno Kovanen (1917-1986), lutteur gréco-romain finlandais
 (1903-1969), pentathlonien finlandais
Tauno Lappalainen (1898-1973), fondeur finlandais
 (1932-1955), sauteur à ski finlandais
Tauno Mäki (1912-1983), tireur sportif finlandais
Tauno Marttinen (1912-2008), compositeur, critique et chef d'orchestre finlandais
Tauno Matomäki (né en 1937), ingénieur finlandais et vuorineuvos
 (1922-2014), coureur motocycliste finlandais
Tauno Palo (1908-1982), acteur et chanteur finlandais
 (1921-2001), skieur cross-country finlandais
 (1927-2009), acteur finlandais
 (né en 1941), professeur émérite finlandais 

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais